Niemcy:
 Werther – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Nordhausen
 Werther (Westf.) – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Gütersloh

Osoby:
 Heinrich Wilhelm von Werther – pruski minister
 Johannes Werther – niemiecki lekarz

Inne:
 Werther – film z 1938
 Werther – film z 2008
 Werther – opera

Zobacz też:
 Werther’s Original
 Werthner